Slabina ist der Name von

 Miloslav Slabina, tschechischer Archäologe
 Herta Slabina (* 1931), österreichische Politikerin (SPÖ) und Regierungsrätin